Pierre Benigni (1878-?), peintre militaire français.
 Roberto Benigni (1952-), acteur et réalisateur italien.
 Umberto Benigni (1862-1934), prélat italien, fondateur de la Sapinière.

Autre 
 (21662) Benigni est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.